Esistono più comuni francesi con questo nome

Sagy – Saona e Loira
Sagy – Val-d'Oise